Bobbi steht für:

 Bobbi (Vorname), weiblicher Vorname
 Matteo Bobbi (* 1978), italienischer Rennfahrer
 Bobbi Motor Car Corporation, US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Bobbie
 Bobby
 Bobi